anakonda (Eunectes) – rodzaj węży z rodziny dusicieli
 PZL W-3RM Anakonda – polski śmigłowiec ratowniczy
 Anakonda – amerykański film fabularny z 1997 roku
 Anakondy: Polowanie na krwawą orchideę – amerykański film fabularny z 2004 roku

Zobacz też 
 Anaconda